

Presentación previa 
Gong Maoxin y Peng Hsien-yin eran ellos defensores del título, Peng Hsien-yin decidió no participar este año.

Matt Reid y John-Patrick Smith ganaron el título tras derrotar en la final Gong Maoxin y Yi Chu-huan.

Cabeza de serie

  Sam Groth /  Leander Paes (Cuartos de final)
  Sanchai Ratiwatana /  Sonchat Ratiwatana (Primera ronda)

<ol start=3>
  Purav Raja /  Divij Sharan ''(Semifinales)
  Frederik Nielsen /  David O'Hare ''(Primera ronda)

Cuadro

Referencias 
 Cuadro de dobles

Lecoq Seoul Open 2016